Армяно-турецкая война:
 Армяно-турецкая война (1918).
 Армяно-турецкая война (1920).